Ше́мар Фра́нклин Мур (, род. 20 апреля 1970, Окленд, Калифорния, США) — американский актёр. Работал в модельном агентстве Irene Marie Models и наиболее известен по роли Малькольма Уинтерса в мыльной опере «Молодые и дерзкие» в период с 1994 по 2002 год. Также Мур был ведущим музыкальной телепрограммы Soul Train с 1999 по 2003 год. С 2005 по 2016 год он играл роль специального агента ФБР Дерека Моргана в сериале CBS «Мыслить как преступник».

Биография 
Шемар Мур родился 20 апреля 1970 года в Окленде, Калифорния. Его отец Шеррод Мур — афроамериканец, а в роду матери, Мэрилин Уилсон, бизнес-консультанта, были ирландцы, французы и канадцы. Имя Шемар (Shemar) — комбинация первых трех букв из имён его родителей. Когда Мур был ребёнком, он жил вместе с матерью в Нидерландах, пока ему не исполнилось десять лет. У Шемара есть три брата — Кошено, Шебурра и Шенон Мур.

Его мать, получившая учёную степень по математике, работала учителем в Бахрейне и Дании на протяжении нескольких лет. Какое-то время Мур жил в её родном городе Бостоне, и, когда они вернулись в Калифорнию в конце 70-х, мать и сын обосновались в городе Чико. После переезда в Пало-Альто, где Шемар окончил школу Gunn High School, он поступил в Университет Santa Clara.

Свою роль Малкольма Уинтерса из мыльной оперы «Молодые и дерзкие» актёр играл целых восемь лет. В ноябре 2004 года он вновь вернулся в телесериал, изначально планируя завязать со столь продолжительным участием в непрекращающемся мультисерийном проекте, но затем через несколько месяцев по сценарию ему пришлось периодически возвращаться к съёмкам, пока в сентябре 2005 года Мур окончательно не оставил «Молодых и дерзких».

Он превратился в ведущего музыкальной телепрограммы Soul Train с 35-летней историей, на которой выступали ритм-энд-блюзовые, соул, хип-хоп и джазовые исполнители и музыканты. В этом статусе актёр продержался с 1999 по 2003 год. В 2001 году принял участие в съёмках драмедии Гари Хардвика «Братья». Также он исполнял роль детектива Джесси Риза с 2002 по 2003 год в телесериале «Хищные пташки».

В триллере Крэйга Росса мл. «Мотивы» 2004 года Шемар работал с такими актёрами, как Вивика Фокс и Голден Брукс, а в комедии Даррена Гранта «Дневник сумасшедшей чёрной женщины» он сыграл роль Орландо. В романтической комедии Ника Касла «Seat Filler» актёр представлен в образе бойфренда персонажа актрисы Келли Роуленд.

В августе 2009 года Шемар сломал ногу, после того как его сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Из-за травмы он пропустил участие в нескольких эпизодах сериала «Мыслить как преступник».

Мур заключил выгодный контракт с нью-йоркским агентством 'DNA Model Management'. Благодаря своим внешним данным, в 1994 году Мур снялся в видеоклипе Тони Брэкстон на песню 'How Many Ways'. Также его фото можно увидеть в мартовском выпуске журнала Men’s Fitness за 2009 год.

Мать Шемара страдает от рассеянного склероза. Он и его коллеги-актёры по сериалу «Мыслить как преступник» ежегодно участвуют в велосипедных гонках MS Bike Tour, помогая тем самым собирать деньги на проведения исследований в проблеме лечения рассеянного склероза.

У Шемара Мура был роман с певицей Тони Брэкстон и непродолжительные отношения с актрисой Хэлли Берри. В июне 2007 года он был арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В том же году его сфотографировали обнажённым на гей-пляже на Гавайях и начали появляться слухи, что Шемар, возможно, гомосексуал, на это он ответил: «Я скажу это прямо сейчас: я не гей, и я люблю женщин. Женщины это величайшее творение Бога. Но у меня нет проблем с людьми, которые являются геями…»

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактёры США
Выпускники Университета Санта-Клары
Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале